

Cinéma 
 Maniac est un film de Dwain Esper, sorti en 1934
 Maniac est un film britannique de thriller de Michael Carreras, sorti en 1963
 Maniac est un film américain de William Lustig, sorti en 1980
 Maniac est un film franco-américain de Franck Khalfoun, sorti en 2012, remake du précédent

Télévision 
 Maniac est une série télévisée Netflix de 2018

Musique 
 Maniac est le nom de scène de Sven Erik Kristiansen, chanteur de Mayhem de 1986 à 1987 puis de 1995 à 2004.
 Maniac, est une chanson de Michael Sembello de 1983, titre phare de la bande originale de Flashdance
 Maniac, est un album du groupe japonais Globe sorti en 2006.
 Maniac est une chanson du groupe Girlicious, créé par la productrice des The Pussycat Dolls
 Maniac, est le neuvième album studio du groupe français Mass Hysteria sorti en 2018.

Littérature 
 Maniac est une collection de romans d'horreur publiés par Patrick Siry éditeur en 1988